Сергей Голубицкий: Голубицкий, Сергей Витальевич (род. 1969) — советский и украинский фехтовальщик на рапирах.
 Голубицкий, Сергей Иосифович (1906—1976) — старший машинист-инструктор колонны паровозов, Герой Социалистического Труда.
 Голубицкий, Сергей Михайлович (род. 1952) — российский писатель, филолог, журналист.